

Patronyme 

 Jean-Baptiste Vivien de Châteaubrun (1686-1775) : auteur dramatique français
 René de Chateaubrun (1875-1942) : sculpteur français

Toponyme 

 Château de Châteaubrun : château français du Moyen Âge, situé sur le territoire de la commune de Cuzion, dans le département de l'Indre.